UDS kan syfta på:

 Universitetsdjursjukhuset, ett djursjukhus i Uppsala
 Unique Development Studios, en datorspelsutvecklare